Мазаник — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мазаник, Елена Григорьевна (1914—1996) — советская разведчица, непосредственный исполнитель уничтожения генерального комиссара Белоруссии В. Кубе, Герой Советского Союза.
 Мазаник, Сергей Алексеевич (род. 1954) — заведующий кафедрой высшей математики ФПМИ, доктор физико-математических наук, профессор, преподаватель.